Байя-Фарт — муніципалітет провінції Бенгела, Ангола.
 Фарт (фільм) — фільм режисера Романа Хруща в жанрі бойовика.